Henri Beau ist der Name folgender Personen:

* Henri Beau (Maler) (1863–1949), kanadischer Maler
 Henri Beau (Fußballspieler) (1881–1928), französischer Fußballspieler

siehe auch:
 Heinie Beau